Octan amylu (octan pentylu), CH3(CH2)3OAc – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i pentanolu. Jest izomerem octanu izoamylu. Ma zapach zbliżony do bananów i jabłek.

Przypisy 

Amylu, octan
Estry pentylowe